Di seguito una lista di asteroidi dal numero 567001 al 568000 con data di scoperta e scopritore.

567001-567100 

|-
| 567001 - ||  || 16 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567002 - ||  || 26 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 567003 - ||  || 10 settembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 567004 - ||  || 18 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 567005 - ||  || 28 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567006 - ||  || 2 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567007 - ||  || 21 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567008 - ||  || 10 settembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 567009 - ||  || 23 settembre 2012 || Spacewatch
|-
| 567010 - ||  || 7 marzo 2011 || Kelemen, J.
|-
| 567011 - ||  || 25 ottobre 2009 || Spacewatch
|-
| 567012 - ||  || 19 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 567013 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 567014 - ||  || 3 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 567015 - ||  || 2 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567016 - ||  || 4 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 567017 - ||  || 28 settembre 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 567018 - ||  || 20 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567019 - ||  || 15 aprile 2010 || Spacewatch
|-
| 567020 - ||  || 17 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567021 - ||  || 4 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 567022 - ||  || 25 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567023 - ||  || 8 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 567024 - ||  || 8 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567025 - ||  || 17 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 567026 - ||  || 10 ottobre 2018 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567027 - ||  || 18 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 567028 - ||  || 9 novembre 2018 || Pan-STARRS 2
|-
| 567029 - ||  || 1 novembre 2018 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567030 - ||  || 6 novembre 2018 || Pan-STARRS 2
|-
| 567031 - ||  || 11 ottobre 2007 || CSS
|-
| 567032 - ||  || 25 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 567033 - ||  || 12 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567034 - ||  || 8 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567035 - ||  || 10 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567036 - ||  || 31 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567037 - ||  || 2 gennaio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567038 - ||  || 13 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 567039 - ||  || 30 aprile 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 567040 - ||  || 23 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 567041 - ||  || 3 maggio 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567042 - ||  || 26 novembre 2000 || Spacewatch
|-
| 567043 - ||  || 17 novembre 2001 || LONEOS
|-
| 567044 - ||  || 28 agosto 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 567045 - ||  || 24 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567046 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 567047 - ||  || 16 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 567048 - ||  || 20 ottobre 2007 || CSS
|-
| 567049 - ||  || 3 giugno 2011 || Spacewatch
|-
| 567050 - ||  || 28 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 567051 - ||  || 16 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 567052 - ||  || 8 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 567053 - ||  || 18 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 567054 - ||  || 5 agosto 2005 || NEAT
|-
| 567055 - ||  || 3 dicembre 2013 || Ory, M.
|-
| 567056 - ||  || 16 settembre 2009 || CSS
|-
| 567057 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567058 - ||  || 23 gennaio 2012 || Ory, M.
|-
| 567059 - ||  || 6 febbraio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567060 - ||  || 19 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567061 - ||  || 27 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567062 - ||  || 9 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567063 - ||  || 15 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 567064 - ||  || 14 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 567065 - ||  || 8 febbraio 2019 || Pan-STARRS 1
|-
| 567066 - ||  || 2 novembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 567067 - ||  || 26 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 567068 - ||  || 3 ottobre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 567069 - ||  || 5 settembre 2013 || Spacewatch
|-
| 567070 - ||  || 7 aprile 2019 || Pan-STARRS 1
|-
| 567071 - ||  || 2 maggio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567072 - ||  || 3 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 567073 - ||  || 23 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567074 - ||  || 23 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 567075 - ||  || 4 febbraio 2019 || Pan-STARRS 1
|-
| 567076 - ||  || 25 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 567077 - ||  || 3 giugno 2019 || Pan-STARRS 1
|-
| 567078 - ||  || 15 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567079 - ||  || 14 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 567080 - ||  || 4 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 567081 - ||  || 29 ottobre 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 567082 - ||  || 25 luglio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567083 - ||  || 1 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 567084 - ||  || 9 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 567085 - ||  || 23 novembre 2012 || Spacewatch
|-
| 567086 - ||  || 12 agosto 2019 || Pan-STARRS 1
|-
| 567087 - ||  || 27 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567088 - ||  || 8 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 567089 - ||  || 26 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 567090 - ||  || 5 settembre 2019 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567091 - ||  || 20 febbraio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567092 - ||  || 19 settembre 2019 || Pan-STARRS 1
|-
| 567093 - ||  || 17 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567094 - ||  || 21 ottobre 2007 || CSS
|-
| 567095 - ||  || 15 febbraio 2010 || CSS
|-
| 567096 - ||  || 1 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 567097 - ||  || 29 dicembre 2011 || Spacewatch
|-
| 567098 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 567099 - ||  || 23 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 567100 - ||  || 23 settembre 2008 || Spacewatch
|}

567101-567200 

|-
| 567101 - ||  || 21 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 567102 - ||  || 6 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 567103 - ||  || 19 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 567104 - ||  || 3 ottobre 2019 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567105 - ||  || 20 aprile 2009 || Spacewatch
|-
| 567106 - ||  || 10 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 567107 - ||  || 12 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567108 - ||  || 11 aprile 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567109 - ||  || 27 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567110 - ||  || 12 marzo 2010 || CSS
|-
| 567111 - ||  || 11 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567112 - ||  || 12 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 567113 - ||  || 4 gennaio 2013 || Spacewatch
|-
| 567114 - ||  || 7 gennaio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567115 - ||  || 2 ottobre 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 567116 - ||  || 17 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567117 - ||  || 2 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 567118 - ||  || 29 luglio 2008 || Spacewatch
|-
| 567119 - ||  || 8 ottobre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 567120 - ||  || 21 aprile 2020 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567121 - ||  || 28 aprile 2020 || Pan-STARRS 1
|-
| 567122 - ||  || 13 agosto 2020 || Pan-STARRS 1
|-
| 567123 - ||  || 8 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 567124 - ||  || 25 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 567125 - ||  || 2 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 567126 - ||  || 5 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 567127 - ||  || 11 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 567128 - ||  || 26 aprile 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567129 - ||  || 7 febbraio 2021 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567130 - ||  || 10 marzo 1999 || Spacewatch
|-
| 567131 - ||  || 28 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 567132 - ||  || 26 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 567133 - ||  || 23 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 567134 - ||  || 30 dicembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567135 - ||  || 12 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 567136 - ||  || 18 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 567137 - ||  || 30 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 567138 - ||  || 26 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 567139 - ||  || 14 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 567140 - ||  || 2 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 567141 - ||  || 4 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 567142 - ||  || 5 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 567143 - ||  || 7 ottobre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567144 - ||  || 7 marzo 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 567145 - ||  || 14 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567146 - ||  || 10 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567147 - ||  || 28 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567148 - ||  || 20 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 567149 - ||  || 12 febbraio 2000 || SDSS Collaboration
|-
| 567150 - ||  || 3 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 567151 - ||  || 3 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 567152 - ||  || 3 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 567153 - ||  || 4 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567154 - ||  || 12 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567155 - ||  || 23 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567156 - ||  || 5 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 567157 - ||  || 25 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 567158 - ||  || 3 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 567159 - ||  || 12 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 567160 - ||  || 29 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 567161 - ||  || 26 febbraio 2004 || Buie, M. W., Trilling, D. E.
|-
| 567162 - ||  || 2 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 567163 - ||  || 18 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567164 - ||  || 21 agosto 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 567165 - ||  || 11 marzo 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567166 - ||  || 29 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567167 - ||  || 2 maggio 2000 || Spacewatch
|-
| 567168 - ||  || 3 febbraio 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 567169 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 567170 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 567171 - ||  || 5 giugno 2000 || Spacewatch
|-
| 567172 - ||  || 30 luglio 2000 || Buie, M. W., Kern, S. D.
|-
| 567173 - ||  || 31 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567174 - ||  || 15 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 567175 - ||  || 29 luglio 2000 || Buie, M. W., Kern, S. D.
|-
| 567176 - ||  || 27 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567177 - ||  || 20 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 567178 - ||  || 21 maggio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 567179 - ||  || 31 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 567180 - ||  || 30 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 567181 - ||  || 3 agosto 2000 || Spacewatch
|-
| 567182 - ||  || 29 agosto 2000 || La Silla
|-
| 567183 - ||  || 2 marzo 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567184 - ||  || 16 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 567185 - ||  || 10 settembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 567186 - ||  || 25 agosto 2000 || Millis, R. L., Wasserman, L. H.
|-
| 567187 - ||  || 26 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 567188 - ||  || 21 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 567189 - ||  || 25 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 567190 - ||  || 6 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567191 - ||  || 25 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 567192 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 567193 - ||  || 4 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 567194 - ||  || 3 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567195 - ||  || 24 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 567196 - ||  || 17 luglio 2004 || Cerro Tololo
|-
| 567197 - ||  || 13 agosto 2004 || Cerro Tololo
|-
| 567198 - ||  || 23 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 567199 - ||  || 8 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 567200 - ||  || 8 settembre 2000 || Spacewatch
|}

567201-567300 

|-
| 567201 - ||  || 19 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 567202 - ||  || 21 settembre 2000 || AMOS
|-
| 567203 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 567204 - ||  || 5 agosto 2000 || AMOS
|-
| 567205 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 567206 - ||  || 27 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 567207 - ||  || 24 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 567208 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 567209 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 567210 - ||  || 25 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 567211 - ||  || 24 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 567212 - ||  || 29 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 567213 - ||  || 14 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 567214 - ||  || 19 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 567215 - ||  || 8 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 567216 - ||  || 11 novembre 2013 || Spacewatch
|-
| 567217 - ||  || 19 aprile 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567218 - ||  || 28 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 567219 - ||  || 1 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 567220 - ||  || 28 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 567221 - ||  || 11 dicembre 2010 || Spacewatch
|-
| 567222 - ||  || 17 giugno 2004 || Spacewatch
|-
| 567223 - ||  || 1 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567224 - ||  || 11 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 567225 - ||  || 23 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 567226 - ||  || 12 marzo 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567227 - ||  || 1 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 567228 - ||  || 22 agosto 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 567229 - ||  || 15 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 567230 - ||  || 14 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567231 - ||  || 15 agosto 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 567232 - ||  || 26 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567233 - ||  || 8 giugno 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567234 - ||  || 26 settembre 2000 || SDSS Collaboration
|-
| 567235 - ||  || 21 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 567236 - ||  || 18 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567237 - ||  || 16 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567238 - ||  || 12 settembre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567239 - ||  || 27 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567240 - ||  || 24 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 567241 - ||  || 2 ottobre 2000 || Spacewatch
|-
| 567242 - ||  || 4 ottobre 2000 || Spacewatch
|-
| 567243 - ||  || 4 ottobre 2000 || Spacewatch
|-
| 567244 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 567245 - ||  || 3 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 567246 - ||  || 30 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 567247 - ||  || 15 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 567248 - ||  || 29 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 567249 - ||  || 9 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 567250 - ||  || 19 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567251 - ||  || 14 maggio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567252 - ||  || 26 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 567253 - ||  || 12 gennaio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567254 - ||  || 23 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567255 - ||  || 7 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567256 - ||  || 23 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 567257 - ||  || 12 agosto 2004 || Cerro Tololo
|-
| 567258 - ||  || 21 agosto 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 567259 - ||  || 26 agosto 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 567260 - ||  || 2 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567261 - ||  || 24 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 567262 - ||  || 13 maggio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 567263 - ||  || 6 agosto 2005 || NEAT
|-
| 567264 - ||  || 16 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 567265 - ||  || 10 agosto 2007 || Spacewatch
|-
| 567266 - ||  || 26 febbraio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567267 - ||  || 11 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 567268 - ||  || 25 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 567269 - ||  || 22 ottobre 2000 || Pravec, P., Kusnirak, P.
|-
| 567270 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 567271 - ||  || 29 ottobre 2000 || Spacewatch
|-
| 567272 - ||  || 29 ottobre 2000 || Spacewatch
|-
| 567273 - ||  || 29 ottobre 2000 || Spacewatch
|-
| 567274 - ||  || 16 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 567275 - ||  || 25 novembre 2000 || Spacewatch
|-
| 567276 - ||  || 28 novembre 2000 || Healy, D.
|-
| 567277 - ||  || 24 novembre 2000 || Spacewatch
|-
| 567278 - ||  || 17 novembre 2000 || Spacewatch
|-
| 567279 - ||  || 2 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 567280 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 567281 - ||  || 26 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 567282 - ||  || 4 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 567283 - ||  || 1 giugno 2003 || Buie, M. W., Meech, K. J.
|-
| 567284 - ||  || 4 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 567285 - ||  || 26 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567286 - ||  || 12 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 567287 - ||  || 7 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567288 - ||  || 12 novembre 2013 || Spacewatch
|-
| 567289 - ||  || 12 giugno 2012 || Spacewatch
|-
| 567290 - ||  || 8 febbraio 2002 || Millis, R. L., Buie, M. W.
|-
| 567291 - ||  || 8 ottobre 1994 || Spacewatch
|-
| 567292 - ||  || 26 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 567293 - ||  || 12 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 567294 - ||  || 7 maggio 2008 || Spacewatch
|-
| 567295 - ||  || 9 luglio 2003 || Spacewatch
|-
| 567296 - ||  || 8 novembre 2013 || Spacewatch
|-
| 567297 - ||  || 4 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 567298 - ||  || 15 gennaio 2018 || Pan-STARRS 1
|-
| 567299 - ||  || 22 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 567300 - ||  || 15 novembre 2017 || Mount Lemmon Survey
|}

567301-567400 

|-
| 567301 - ||  || 22 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 567302 - ||  || 22 novembre 2000 || Spacewatch
|-
| 567303 - ||  || 27 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 567304 - ||  || 22 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567305 - ||  || 18 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 567306 - ||  || 20 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 567307 - ||  || 19 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 567308 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 567309 - ||  || 7 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567310 - ||  || 15 novembre 2011 || Spacewatch
|-
| 567311 - ||  || 21 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 567312 - ||  || 28 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 567313 - ||  || 30 agosto 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 567314 - ||  || 7 maggio 2013 || Spacewatch
|-
| 567315 - ||  || 17 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 567316 - ||  || 9 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 567317 - ||  || 6 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 567318 - ||  || 3 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 567319 - ||  || 22 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 567320 - ||  || 23 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 567321 - ||  || 1 gennaio 2001 || Spacewatch
|-
| 567322 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 567323 - ||  || 19 gennaio 2001 || Spacewatch
|-
| 567324 - ||  || 18 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 567325 - ||  || 17 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567326 - ||  || 17 luglio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 567327 - ||  || 20 ottobre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567328 - ||  || 21 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 567329 - ||  || 24 settembre 2009 || Kryachko, c., Satovski, B.
|-
| 567330 - ||  || 4 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567331 - ||  || 26 gennaio 2001 || Spacewatch
|-
| 567332 - ||  || 4 marzo 1994 || Spacewatch
|-
| 567333 - ||  || 2 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 567334 - ||  || 16 luglio 2004 || Cerro Tololo
|-
| 567335 - ||  || 4 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 567336 - ||  || 22 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 567337 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 567338 - ||  || 2 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567339 - ||  || 25 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 567340 - ||  || 4 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567341 - ||  || 27 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 567342 - ||  || 6 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 567343 - ||  || 16 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 567344 - ||  || 28 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 567345 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 567346 - ||  || 16 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 567347 - ||  || 8 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 567348 - ||  || 21 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567349 - ||  || 24 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567350 - ||  || 26 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 567351 - ||  || 22 aprile 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567352 - ||  || 26 marzo 2001 || Buie, M. W., Kern, S. D.
|-
| 567353 - ||  || 31 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 567354 - ||  || 10 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 567355 - ||  || 8 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 567356 - ||  || 12 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 567357 - ||  || 28 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567358 - ||  || 11 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567359 - ||  || 24 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 567360 - ||  || 24 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 567361 - ||  || 10 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567362 - ||  || 2 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567363 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 567364 - ||  || 27 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567365 - ||  || 24 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 567366 - ||  || 24 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 567367 - ||  || 28 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 567368 - ||  || 29 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567369 - ||  || 8 agosto 2015 || Pan-STARRS 2
|-
| 567370 - ||  || 7 gennaio 2017 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567371 - ||  || 7 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567372 - ||  || 30 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 567373 - ||  || 30 dicembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 567374 - ||  || 6 aprile 2014 || Spacewatch
|-
| 567375 - ||  || 26 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567376 - ||  || 11 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 567377 - ||  || 6 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 567378 - ||  || 28 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567379 - ||  || 24 marzo 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567380 - ||  || 27 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567381 - ||  || 15 aprile 2010 || Spacewatch
|-
| 567382 - ||  || 9 gennaio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567383 - ||  || 20 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 567384 - ||  || 23 maggio 2001 || Elliot, J. L., Wasserman, L. H.
|-
| 567385 - ||  || 29 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 567386 - ||  || 28 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567387 - ||  || 26 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 567388 - ||  || 2 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567389 - ||  || 11 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567390 - ||  || 15 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 567391 - ||  || 11 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567392 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 567393 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 567394 - ||  || 13 gennaio 2011 || Spacewatch
|-
| 567395 - ||  || 31 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 567396 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 567397 - ||  || 26 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567398 - ||  || 10 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 567399 - ||  || 30 luglio 2001 || NEAT
|-
| 567400 - ||  || 19 agosto 2001 || Cerro Tololo
|}

567401-567500 

|-
| 567401 - ||  || 19 agosto 2001 || Cerro Tololo
|-
| 567402 - ||  || 19 agosto 2001 || Cerro Tololo
|-
| 567403 - ||  || 13 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 567404 - ||  || 3 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 567405 - ||  || 12 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 567406 - ||  || 21 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567407 - ||  || 15 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 567408 - ||  || 25 agosto 2001 || NEAT
|-
| 567409 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 567410 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 567411 - ||  || 11 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 567412 - ||  || 12 settembre 2001 || Wasserman, L. H., Ryan, E. L.
|-
| 567413 - ||  || 20 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 567414 - ||  || 28 gennaio 2014 || CSS
|-
| 567415 - ||  || 4 maggio 2010 || Spacewatch
|-
| 567416 - ||  || 12 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 567417 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 567418 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 567419 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 567420 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 567421 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 567422 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 567423 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 567424 - ||  || 19 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 567425 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 567426 - ||  || 21 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 567427 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 567428 - ||  || 25 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 567429 - ||  || 19 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 567430 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 567431 - ||  || 5 luglio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 567432 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 567433 - ||  || 23 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 567434 - ||  || 28 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 567435 - ||  || 24 febbraio 1995 || Spacewatch
|-
| 567436 - ||  || 18 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 567437 - ||  || 13 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567438 - ||  || 17 gennaio 2013 || Spacewatch
|-
| 567439 - ||  || 20 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 567440 - ||  || 18 settembre 2001 || SDSS Collaboration
|-
| 567441 - ||  || 23 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 567442 - ||  || 29 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 567443 - ||  || 5 agosto 2005 || NEAT
|-
| 567444 - ||  || 4 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567445 - ||  || 5 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 567446 - ||  || 5 luglio 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 567447 - ||  || 20 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 567448 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 567449 - ||  || 11 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 567450 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 567451 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 567452 - ||  || 15 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 567453 - ||  || 26 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 567454 - ||  || 25 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567455 - ||  || 8 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567456 - ||  || 20 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 567457 - ||  || 14 ottobre 2001 || SDSS Collaboration
|-
| 567458 - ||  || 23 dicembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 567459 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 567460 - ||  || 24 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 567461 - ||  || 16 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567462 - ||  || 14 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 567463 - ||  || 14 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 567464 - ||  || 16 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 567465 - ||  || 16 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 567466 - ||  || 17 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 567467 - ||  || 21 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 567468 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 567469 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 567470 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 567471 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 567472 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 567473 - ||  || 21 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 567474 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 567475 - ||  || 28 settembre 2001 || NEAT
|-
| 567476 - ||  || 28 settembre 2001 || NEAT
|-
| 567477 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 567478 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 567479 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 567480 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 567481 - ||  || 20 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 567482 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 567483 - ||  || 23 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 567484 - ||  || 24 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567485 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 567486 - ||  || 25 gennaio 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 567487 - ||  || 14 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 567488 - ||  || 6 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 567489 - ||  || 22 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567490 Bánkyvilma ||  || 25 ottobre 2012 || Hodosan, G.
|-
| 567491 - ||  || 25 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 567492 - ||  || 24 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 567493 - ||  || 17 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 567494 - ||  || 23 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 567495 - ||  || 22 novembre 2012 || Spacewatch
|-
| 567496 - ||  || 27 ottobre 1997 || Skiff, B. A.
|-
| 567497 - ||  || 24 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 567498 - ||  || 18 maggio 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567499 - ||  || 25 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 567500 - ||  || 30 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|}

567501-567600 

|-
| 567501 - ||  || 10 settembre 2015 || Bickel, W.
|-
| 567502 - ||  || 3 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 567503 - ||  || 11 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 567504 - ||  || 25 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 567505 - ||  || 14 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 567506 - ||  || 12 novembre 2001 || SDSS Collaboration
|-
| 567507 - ||  || 12 novembre 2001 || SDSS Collaboration
|-
| 567508 - ||  || 28 gennaio 2003 || Spacewatch
|-
| 567509 - ||  || 14 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 567510 - ||  || 11 marzo 2011 || Elenin, L.
|-
| 567511 - ||  || 23 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567512 - ||  || 23 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 567513 - ||  || 25 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567514 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 567515 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 567516 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 567517 - ||  || 18 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 567518 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 567519 - ||  || 12 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 567520 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 567521 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 567522 - ||  || 11 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 567523 - ||  || 11 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 567524 - ||  || 20 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 567525 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 567526 - ||  || 29 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 567527 - ||  || 13 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567528 - ||  || 24 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567529 - ||  || 21 novembre 2001 || SDSS Collaboration
|-
| 567530 - ||  || 10 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567531 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 567532 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 567533 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 567534 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 567535 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 567536 - ||  || 21 novembre 2001 || AMOS
|-
| 567537 - ||  || 28 febbraio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567538 - ||  || 10 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 567539 - ||  || 28 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567540 - ||  || 6 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567541 - ||  || 18 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567542 - ||  || 26 gennaio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 567543 - ||  || 27 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 567544 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 567545 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 567546 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 567547 - ||  || 17 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 567548 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 567549 - ||  || 19 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 567550 - ||  || 28 gennaio 2011 || Spacewatch
|-
| 567551 - ||  || 7 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 567552 - ||  || 23 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 567553 - ||  || 21 maggio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 567554 - ||  || 26 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 567555 - ||  || 21 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567556 - ||  || 12 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 567557 - ||  || 10 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 567558 - ||  || 8 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 567559 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 567560 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 567561 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 567562 - ||  || 18 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 567563 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 567564 - ||  || 17 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 567565 - ||  || 8 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 567566 - ||  || 12 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 567567 - ||  || 13 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 567568 - ||  || 12 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 567569 - ||  || 12 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 567570 - ||  || 17 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 567571 - ||  || 23 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567572 - ||  || 29 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567573 - ||  || 9 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 567574 - ||  || 26 marzo 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567575 - ||  || 24 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 567576 - ||  || 8 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 567577 - ||  || 11 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 567578 - ||  || 27 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 567579 - ||  || 26 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 567580 Latuni ||  || 23 ottobre 2017 || K. Černis, I. Eglitis
|-
| 567581 - ||  || 1 ottobre 2011 || Sarneczky, K.
|-
| 567582 - ||  || 27 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 567583 - ||  || 5 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 567584 - ||  || 10 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 567585 - ||  || 12 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 567586 - ||  || 22 giugno 2004 || Spacewatch
|-
| 567587 - ||  || 8 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 567588 - ||  || 26 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 567589 - ||  || 14 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567590 - ||  || 6 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 567591 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 567592 - ||  || 4 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 567593 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 567594 - ||  || 7 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 567595 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 567596 - ||  || 7 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 567597 - ||  || 6 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 567598 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 567599 - ||  || 12 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 567600 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|}

567601-567700 

|-
| 567601 - ||  || 8 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 567602 - ||  || 8 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 567603 - ||  || 9 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 567604 - ||  || 7 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 567605 - ||  || 7 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 567606 - ||  || 7 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 567607 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 567608 - ||  || 16 ottobre 2009 || CSS
|-
| 567609 - ||  || 6 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 567610 - ||  || 22 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 567611 - ||  || 14 dicembre 2006 || NEAT
|-
| 567612 - ||  || 13 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 567613 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 567614 - ||  || 13 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 567615 - ||  || 21 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 567616 - ||  || 12 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 567617 - ||  || 27 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567618 - ||  || 5 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 567619 - ||  || 14 giugno 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567620 - ||  || 13 febbraio 2002 || SDSS Collaboration
|-
| 567621 - ||  || 8 febbraio 2002 || Millis, R. L., Buie, M. W.
|-
| 567622 - ||  || 8 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 567623 - ||  || 8 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 567624 - ||  || 30 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567625 - ||  || 27 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 567626 - ||  || 25 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 567627 - ||  || 28 ottobre 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 567628 - ||  || 15 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 567629 - ||  || 30 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 567630 - ||  || 14 febbraio 2013 || Spacewatch
|-
| 567631 - ||  || 13 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 567632 - ||  || 13 febbraio 2002 || SDSS Collaboration
|-
| 567633 - ||  || 24 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 567634 - ||  || 6 febbraio 2002 || Millis, R. L., Buie, M. W.
|-
| 567635 - ||  || 4 settembre 2015 || Spacewatch
|-
| 567636 - ||  || 28 maggio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567637 - ||  || 10 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567638 - ||  || 13 febbraio 2002 || SDSS Collaboration
|-
| 567639 - ||  || 12 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 567640 - ||  || 20 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 567641 - ||  || 22 dicembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 567642 - ||  || 9 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567643 - ||  || 20 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 567644 - ||  || 11 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 567645 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 567646 - ||  || 9 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 567647 - ||  || 11 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 567648 - ||  || 9 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 567649 - ||  || 3 marzo 2002 || AMOS
|-
| 567650 - ||  || 9 marzo 2002 || NEAT
|-
| 567651 - ||  || 7 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 567652 - ||  || 20 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 567653 - ||  || 6 marzo 2002 || NEAT
|-
| 567654 - ||  || 6 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 567655 - ||  || 5 gennaio 2006 || CSS
|-
| 567656 - ||  || 22 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 567657 - ||  || 6 novembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 567658 - ||  || 8 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 567659 - ||  || 10 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 567660 - ||  || 6 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 567661 - ||  || 25 agosto 2004 || Spacewatch
|-
| 567662 - ||  || 25 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 567663 - ||  || 9 luglio 2010 || Siding Spring Survey
|-
| 567664 - ||  || 7 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 567665 - ||  || 18 gennaio 2013 || Spacewatch
|-
| 567666 - ||  || 28 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567667 - ||  || 27 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567668 - ||  || 3 giugno 2016 || ESA OGS
|-
| 567669 - ||  || 26 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 567670 - ||  || 8 agosto 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 567671 - ||  || 3 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 567672 - ||  || 20 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567673 - ||  || 21 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 567674 - ||  || 14 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567675 - ||  || 24 ottobre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 567676 - ||  || 25 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 567677 - ||  || 27 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 567678 - ||  || 8 agosto 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 567679 - ||  || 10 ottobre 2004 || Wasserman, L. H., Lovering, J. R.
|-
| 567680 - ||  || 25 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 567681 - ||  || 6 marzo 2002 || NEAT
|-
| 567682 - ||  || 18 marzo 2002 || Buie, M. W., Trilling, D. E.
|-
| 567683 - ||  || 5 marzo 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567684 - ||  || 5 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567685 - ||  || 7 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567686 - ||  || 21 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 567687 - ||  || 17 febbraio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567688 - ||  || 9 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567689 - ||  || 2 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 567690 - ||  || 8 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 567691 - ||  || 13 aprile 2002 || NEAT
|-
| 567692 - ||  || 23 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567693 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 567694 - ||  || 25 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 567695 - ||  || 26 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567696 - ||  || 21 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 567697 - ||  || 8 febbraio 2013 || Spacewatch
|-
| 567698 - ||  || 11 febbraio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567699 - ||  || 17 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 567700 - ||  || 3 giugno 2008 || Spacewatch
|}

567701-567800 

|-
| 567701 - ||  || 2 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 567702 - ||  || 7 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 567703 - ||  || 23 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567704 - ||  || 17 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567705 - ||  || 5 aprile 2011 || CSS
|-
| 567706 - ||  || 30 ottobre 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 567707 - ||  || 1 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 567708 - ||  || 20 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 567709 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 567710 - ||  || 4 maggio 2002 || Spacewatch
|-
| 567711 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 567712 - ||  || 12 aprile 2002 || NEAT
|-
| 567713 - ||  || 5 maggio 2002 || NEAT
|-
| 567714 - ||  || 9 maggio 2002 || NEAT
|-
| 567715 - ||  || 10 maggio 2002 || Spacewatch
|-
| 567716 - ||  || 10 maggio 2002 || Spacewatch
|-
| 567717 - ||  || 13 maggio 2002 || NEAT
|-
| 567718 - ||  || 5 aprile 2011 || CSS
|-
| 567719 - ||  || 20 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 567720 - ||  || 3 marzo 2009 || Spacewatch
|-
| 567721 - ||  || 28 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 567722 - ||  || 16 agosto 2006 || NEAT
|-
| 567723 - ||  || 17 marzo 2009 || CSS
|-
| 567724 - ||  || 18 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 567725 - ||  || 28 gennaio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567726 - ||  || 1 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567727 - ||  || 10 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 567728 - ||  || 13 maggio 2002 || NEAT
|-
| 567729 - ||  || 18 maggio 2002 || NEAT
|-
| 567730 - ||  || 26 settembre 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 567731 - ||  || 7 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567732 - ||  || 27 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567733 - ||  || 11 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567734 - ||  || 28 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567735 - ||  || 9 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 567736 - ||  || 7 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567737 - ||  || 21 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 567738 - ||  || 1 marzo 2005 || CSS
|-
| 567739 - ||  || 22 maggio 2011 || Spacewatch
|-
| 567740 - ||  || 18 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567741 - ||  || 12 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567742 - ||  || 11 luglio 2002 || CINEOS
|-
| 567743 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 567744 - ||  || 9 agosto 2002 || AMOS
|-
| 567745 - ||  || 5 luglio 2002 || NEAT
|-
| 567746 - ||  || 25 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 567747 - ||  || 24 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 567748 - ||  || 19 aprile 2009 || Spacewatch
|-
| 567749 - ||  || 8 luglio 2002 || NEAT
|-
| 567750 - ||  || 30 maggio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567751 - ||  || 13 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567752 - ||  || 1 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 567753 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 567754 - ||  || 8 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 567755 - ||  || 8 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 567756 - ||  || 30 marzo 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 567757 - ||  || 3 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567758 - ||  || 13 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 567759 - ||  || 6 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567760 - ||  || 5 agosto 2002 || NEAT
|-
| 567761 - ||  || 24 agosto 2007 || Spacewatch
|-
| 567762 - ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567763 - ||  || 13 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567764 - ||  || 5 agosto 2002 || NEAT
|-
| 567765 - ||  || 21 luglio 2002 || NEAT
|-
| 567766 - ||  || 5 agosto 2002 || NEAT
|-
| 567767 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 567768 - ||  || 12 luglio 2002 || NEAT
|-
| 567769 - ||  || 12 luglio 2002 || NEAT
|-
| 567770 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 567771 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 567772 - ||  || 18 luglio 2002 || NEAT
|-
| 567773 - ||  || 15 agosto 2002 || NEAT
|-
| 567774 - ||  || 9 agosto 2002 || Buie, M. W., Kern, S. D.
|-
| 567775 - ||  || 9 agosto 2002 || Buie, M. W., Kern, S. D.
|-
| 567776 - ||  || 15 agosto 2002 || NEAT
|-
| 567777 - ||  || 16 agosto 2002 || AMOS
|-
| 567778 - ||  || 15 luglio 2002 || NEAT
|-
| 567779 - ||  || 18 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567780 - ||  || 10 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 567781 - ||  || 1 giugno 2006 || Spacewatch
|-
| 567782 - ||  || 8 gennaio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567783 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|-
| 567784 - ||  || 3 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567785 - ||  || 4 agosto 2002 || NEAT
|-
| 567786 - ||  || 19 agosto 2002 || NEAT
|-
| 567787 - ||  || 13 agosto 2002 || NEAT
|-
| 567788 - ||  || 19 agosto 2002 || NEAT
|-
| 567789 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 567790 - ||  || 12 agosto 2002 || Buie, M. W., Kern, S. D.
|-
| 567791 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 567792 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 567793 - ||  || 16 agosto 2002 || AMOS
|-
| 567794 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 567795 - ||  || 4 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567796 - ||  || 19 agosto 2002 || NEAT
|-
| 567797 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|-
| 567798 - ||  || 29 luglio 2002 || NEAT
|-
| 567799 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 567800 - ||  || 22 luglio 2002 || NEAT
|}

567801-567900 

|-
| 567801 - ||  || 9 agosto 2002 || Buie, M. W., Kern, S. D.
|-
| 567802 - ||  || 5 ottobre 2002 || SDSS Collaboration
|-
| 567803 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 567804 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 567805 - ||  || 2 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567806 - ||  || 10 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567807 - ||  || 20 dicembre 2009 || Spacewatch
|-
| 567808 - ||  || 16 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567809 - ||  || 9 settembre 2007 || La Palma
|-
| 567810 - ||  || 3 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567811 - ||  || 22 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 567812 - ||  || 29 novembre 2011 || Spacewatch
|-
| 567813 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 567814 - ||  || 25 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567815 - ||  || 9 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 567816 - ||  || 26 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 567817 - ||  || 16 agosto 2002 || Spacewatch
|-
| 567818 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 567819 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 567820 - ||  || 3 settembre 2002 || NEAT
|-
| 567821 - ||  || 4 settembre 2002 || NEAT
|-
| 567822 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 567823 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 567824 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 567825 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 567826 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 567827 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 567828 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 567829 - ||  || 17 agosto 2002 || NEAT
|-
| 567830 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 567831 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 567832 - ||  || 12 settembre 2002 || AMOS
|-
| 567833 - ||  || 1 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 567834 - ||  || 21 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 567835 - ||  || 11 ottobre 2002 || SDSS Collaboration
|-
| 567836 - ||  || 5 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 567837 - ||  || 9 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567838 - ||  || 11 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567839 - ||  || 13 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567840 - ||  || 4 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 567841 - ||  || 7 ottobre 2007 || CSS
|-
| 567842 - ||  || 11 settembre 2007 || PMO NEO Survey Program
|-
| 567843 - ||  || 23 febbraio 2012 || CSS
|-
| 567844 - ||  || 17 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567845 - ||  || 1 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567846 - ||  || 28 settembre 2006 || CSS
|-
| 567847 - ||  || 15 settembre 2012 || CSS
|-
| 567848 - ||  || 24 gennaio 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567849 - ||  || 6 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 567850 - ||  || 25 ottobre 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 567851 - ||  || 29 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 567852 - ||  || 20 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 567853 - ||  || 8 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567854 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 567855 - ||  || 16 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 567856 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 567857 - ||  || 3 ottobre 2002 || CINEOS
|-
| 567858 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 567859 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 567860 - ||  || 4 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 567861 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 567862 - ||  || 5 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 567863 - ||  || 6 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 567864 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 567865 - ||  || 25 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567866 - ||  || 18 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567867 - ||  || 19 marzo 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567868 - ||  || 6 febbraio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567869 - ||  || 16 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 567870 - ||  || 24 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 567871 - ||  || 14 ottobre 1998 || ODAS
|-
| 567872 - ||  || 3 ottobre 2002 || CINEOS
|-
| 567873 - ||  || 13 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 567874 - ||  || 26 novembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567875 - ||  || 10 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567876 - ||  || 3 settembre 2005 || NEAT
|-
| 567877 - ||  || 30 ottobre 2002 || Spacewatch
|-
| 567878 - ||  || 31 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 567879 - ||  || 27 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 567880 - ||  || 14 novembre 2002 || Spacewatch
|-
| 567881 - ||  || 7 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 567882 - ||  || 29 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 567883 - ||  || 13 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567884 - ||  || 20 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567885 - ||  || 7 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 567886 - ||  || 13 settembre 2007 || CSS
|-
| 567887 - ||  || 5 novembre 2002 || Young, J.
|-
| 567888 - ||  || 4 novembre 2002 || NEAT
|-
| 567889 - ||  || 4 novembre 2002 || Spacewatch
|-
| 567890 - ||  || 11 novembre 2002 || Spacewatch
|-
| 567891 - ||  || 13 novembre 2002 || Spacewatch
|-
| 567892 - ||  || 1 novembre 2002 || NEAT
|-
| 567893 - ||  || 27 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567894 - ||  || 10 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567895 - ||  || 30 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 567896 - ||  || 11 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567897 - ||  || 12 marzo 2014 || Spacewatch
|-
| 567898 - ||  || 1 novembre 2002 || La Palma
|-
| 567899 - ||  || 23 novembre 2002 || NEAT
|-
| 567900 - ||  || 24 novembre 2002 || NEAT
|}

567901-568000 

|-
| 567901 - ||  || 2 novembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 567902 - ||  || 13 novembre 2002 || NEAT
|-
| 567903 - ||  || 28 novembre 2002 || AMOS
|-
| 567904 - ||  || 18 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 567905 - ||  || 9 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 567906 - ||  || 5 ottobre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 567907 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 567908 - ||  || 5 dicembre 2002 || AMOS
|-
| 567909 - ||  || 10 gennaio 2003 || Spacewatch
|-
| 567910 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 567911 - ||  || 26 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 567912 - ||  || 10 gennaio 2003 || Spacewatch
|-
| 567913 - ||  || 30 gennaio 2003 || Spacewatch
|-
| 567914 - ||  || 29 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 567915 - ||  || 24 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 567916 - ||  || 30 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567917 - ||  || 24 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 567918 - ||  || 6 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 567919 - ||  || 13 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567920 - ||  || 26 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 567921 - ||  || 23 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 567922 - ||  || 21 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 567923 - ||  || 4 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 567924 - ||  || 2 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 567925 - ||  || 7 marzo 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567926 - ||  || 21 maggio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 567927 - ||  || 8 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 567928 - ||  || 6 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567929 - ||  || 23 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567930 - ||  || 12 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567931 - ||  || 2 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567932 - ||  || 3 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567933 - ||  || 6 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 567934 - ||  || 4 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 567935 - ||  || 23 dicembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567936 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 567937 - ||  || 9 febbraio 2003 || Michelsen, R., Masi, G.
|-
| 567938 - ||  || 4 febbraio 2003 || ', '.
|-
| 567939 - ||  || 14 giugno 2004 || Spacewatch
|-
| 567940 - ||  || 29 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567941 - ||  || 29 marzo 2004 || Dell'Antonio, I.
|-
| 567942 - ||  || 18 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567943 - ||  || 1 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 567944 - ||  || 12 febbraio 2003 || AMOS
|-
| 567945 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 567946 - ||  || 30 gennaio 2003 || AMOS
|-
| 567947 - ||  || 16 novembre 2012 || Holmes, R.
|-
| 567948 - ||  || 7 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 567949 - ||  || 9 marzo 2003 || NEAT
|-
| 567950 - ||  || 9 marzo 2003 || NEAT
|-
| 567951 - ||  || 11 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 567952 - ||  || 13 dicembre 2010 || Wells, L., Micheli, M.
|-
| 567953 - ||  || 6 agosto 2004 || NEAT
|-
| 567954 - ||  || 4 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 567955 - ||  || 3 dicembre 2010 || Spacewatch
|-
| 567956 - ||  || 9 agosto 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 567957 - ||  || 23 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 567958 - ||  || 24 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 567959 - ||  || 26 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 567960 - ||  || 11 marzo 2003 || NEAT
|-
| 567961 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 567962 - ||  || 11 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 567963 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 567964 - ||  || 31 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 567965 - ||  || 31 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 567966 - ||  || 30 marzo 2003 || Buie, M. W., Jordan, A. B.
|-
| 567967 - ||  || 30 marzo 2003 || Buie, M. W., Jordan, A. B.
|-
| 567968 - ||  || 30 marzo 2003 || Buie, M. W., Jordan, A. B.
|-
| 567969 - ||  || 23 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 567970 - ||  || 27 marzo 2003 || NEAT
|-
| 567971 - ||  || 31 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 567972 - ||  || 4 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 567973 - ||  || 19 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567974 - ||  || 26 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 567975 - ||  || 27 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 567976 - ||  || 29 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567977 - ||  || 3 maggio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567978 - ||  || 11 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 567979 - ||  || 31 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 567980 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 567981 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 567982 - ||  || 16 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567983 - ||  || 30 luglio 2008 || Spacewatch
|-
| 567984 - ||  || 27 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567985 - ||  || 4 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567986 - ||  || 21 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 567987 - ||  || 13 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567988 - ||  || 22 maggio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 567989 - ||  || 23 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 567990 - ||  || 11 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 567991 - ||  || 10 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567992 - ||  || 4 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 567993 - ||  || 4 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 567994 - ||  || 7 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 567995 - ||  || 5 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 567996 - ||  || 30 gennaio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 567997 - ||  || 31 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 567998 - ||  || 8 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 567999 - ||  || 31 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 568000 - ||  || 5 aprile 2003 || Spacewatch
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0567001